Arístees de Proconnès, poeta èpic grec

 Arístees de Quios

 Arístees d'Estratonice, esportista grec 

 Arístees d'Argos, tirà d'Argos 

 Arístees de Xipre, militar xipriota 

 Carta d'Arístees, epístola escrita per Arístees 

 Arístees d'Afrodísia, escultor grec